Völsch ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriele Völsch (* 1970), deutsche Schauspielerin
 Thomas Völsch (1958–2017), deutscher Politiker (SPD)
 Yuri Völsch (* 2002), deutscher Schauspieler